Лез је појам који може да се односи на:

 Лез, река у Француској;
 Лез (Призрен), насеље у општини Призрен, на Космету, Србија;
 Лез Арк, једин од познатијих планинских туристичких центара на Савојским Алпима у Француској;
 Лез Уш, општина у долини Шамони, у северном подножју Мон Блана, Француска.